Силикаты — многозначный термин.
 Силикаты — соли кремниевых кислот.
 Силикаты — минералы, содержащие кремний.
 Силикаты — заброшенные каменоломни в Подольске.

См. также 
 Химия силикатов
 Силикатный — посёлок
 Силикатная (станция)
 Силикатный клей
 Силикатный кирпич